Gołębice – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Dziadowa Kłoda
 Gołębice – część miasta Sandomierza